Alfredo Sánchez puede referirse a:
 Alfredo Sánchez Bella (1916-1999), político español - Ministro de Información y Turismo de España (1969-1973).
 Alfredo Sánchez Luna, conocido como Alfredo Sadel (1930-1989), cantante venezolano.
 Alfredo Sánchez Monteseirín (1957-), político español
 Alfredo Sánchez Benito (1972), futbolista español.
 Alfredo "Viejo" Sánchez (1904-¿?), futbolista mexicano